Кевин Элвин Уиллис (, род. 6 сентября 1962 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В сезоне 2004/05, в возрасте 42 лет, он был самым возрастным игроком лиги и продолжал выступать до 2007 года, уйдя из профессионального спорта в возрасте 44 лет.

Биография 
Уиллис родился в Лос-Анджелесе, США. Окончил школу Першинг в Детройте. Поступив в Jackson Community колледж он отыграл там один года после чего перевёлся в университет штата Мичиган, где три года выступал за баскетбольную команду. На драфте НБА 1984 года он был выбран под общим 11 номером «Атлантой Хокс», где и провёл 9 сезонов (плюс 2 игры в десятом). Вместе с ним в то время в «Хокс» играли такие баскетболисты, как Доминик Уилкинс, Спад Уэбб и Док Риверс вместе с которыми он почти каждый год выводил клуб в плей-офф. В конце своего пребывания в «Хокс» он вместе с Уилкенсом был капитаном команды. В 1994 году он был обменян в «Майами Хит». После этого он сменил ещё несколько клубов: «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Денвер Наггетс», «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». В 2003 году вместе со «Спёрс» он выиграл чемпионский титул. Уиллис является одним из 15 игроков в истории НБА, набравших более 16 000 очков за карьеру и сделав 11 000 подборов. В 1992 году он был приглашён для участия в матче всех звёзд НБА.

В сезоне 2004/05 он на один сезон вернулся в «Хокс», став в то время самым возрастным игроком ассоциации. 30 марта 2007 года газета The Dallas Morning News сообщила, что Уиллису остаётся пройти только физический тест, чтобы подписать контракт с «Даллас Маверикс». 2 апреля 2007 года он подписал 10-дневный контракт с «Маверикс». Он отыграл 5 игр в концовке сезона и был включён в состав команды для игр плей-офф, однако так и не появился на площадке. Отыграв 5 игр в сезоне 2006/07 Уиллис стал самым возрастным игроком в истории НБА, который отыграл более одной игры в сезоне (тренер «Провиденс Стимроллерс» Нэт Хики сыграл одну игру в 1948 году в возрасте 45 лет и 363 дня).

По окончании профессиональной карьеры Уиллис открыл компанию Willis & Walker, занимающуюся одеждой. Расположенная в Атланте команда занимается одеждой для больших и высоких людей и была основана в 1988 году Уиллисом и его бывшим партнером по университетской команде Ральфом Уокером.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Hey! Whatever Happened To Kevin Willis?

Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)